Балагеро́ () — испанская (каталанская) фамилия.

Известные носители:
 Балагеро, Жауме (род. 1968) — испанский кинорежиссёр.
 Морено Балагеро, Жерар (род. 1992) — испанский футболист.